Standards ouverts et logiciels libres (SOLL) désigne les interactions entre standards ouverts et logiciels libres. Plusieurs articles y sont consacrés :
 Standards ouverts et logiciels libres en Belgique
 Standards ouverts et logiciels libres en France
 Standards ouverts et logiciels libres en Suisse